У́лица Акаде́мика Глушко́ — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Северное Бутово. Расположена между бульваром Дмитрия Донского и Куликовской улицей. Нумерация домов начинается от бульвара Дмитрия Донского.

Происхождение названия 
Получила название 14 апреля 1993 года в честь академика АН СССР Валентина Петровича Глушко (1908—1989), советского учёного в области ракетно-космической техники.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 13 — отделение МОГТОРЭР № 5 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним). Это единственное строение на нечётной стороне, в лесном массиве, разделяющем Северное Бутово и Южное Бутово.

По чётной стороне:
 жилая застройка 1990-х гг.

Транспорт 
На улице академика Глушко ходят только два автобуса:
 213: по всей длине улицы в обоих направлениях
 523: по всей длине улицы в обоих направлениях

Примечания

Литература 
 Имена московских улиц: Топонимический словарь. — М.: ОГИ, 2007. ISBN 5-94282-432-0

Глушко
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы, названные в честь учёных
Улицы Москвы, появившиеся в 1993 году